{{Кинематографист
 |имя                  = Джей Томас
 |оригинал имени       = 
 |изображение          = Jay Thomas at 44th Primetime Emmy Awards cropped.jpg
 |описание изображения = В 1992 году
 |имя при рождении     = Джон Томас ТерреллJon Thomas Terrell
 |профессия            = 
 |годы активности      = 1981—2015
 |награды              = «Эмми» (1990, 1991)
}}
Джей Томас (; ) — американский актёр-комик и радиоведущий.

 Биография 
Джон Томас Террелл (настоящее имя актёра) родился 12 июля 1948 года в городке Кермит, штат Техас, в семье Томаса Гарри Террелла-старшего, нефтяника, и Катерины Террелл (в девичестве — Гуззино), танцовщицы-итальянки. Вскоре после рождения переехал с семьёй в Новый Орлеан. Учился в , Теннессийском университете, Университете Вандербильта и .

Впервые на телевидении появился в 1979 году в сериале «Морк и Минди», где на протяжении двух лет (20 эпизодов) исполнял второстепенную роль Ремо да Винчи. На широком экране дебютировал в 1984 году в фильме «Каннибалы-гуманоиды из подземелий» эпизодической ролью полицейского. За время своей карьеры (1981—2015) Джей Томас исполнил роли в 93 фильмах и сериалах, один раз выступил как сценарист (к/м фильм Talker) и один раз как продюсер (телефильм The Bachelor's Baby).

В декабре 1986 года женился на Салли Михельсон, у пары двое сыновей: Сэм (род. 1991) и Джейк (род. 1993)<ref>Биография Джея Томаса  на сайте filmreference.com</ref>.

С 2005 года Джей Томас вёл  на радио . В 2008 году Джей Томас обрёл 28-летнего сына от своей внебрачной связи. Джон Хардинг ушёл из дома своих приёмных родителей в Детройте в 17 лет и всё это время пытался разыскать своего биологического отца.

Джей Томас скончался от рака 24 августа 2017 года в городе Санта-Барбара (Калифорния).

Награды и номинации 
 1989 — звезда на Голливудской Аллее Славы «за вклад в развитие индустрии радио» (Голливудский бульвар, 6161)
 1990 — Прайм-тайм премия «Эмми» в категории «Лучший приглашённый актёр в комедийном сериале» за роль в сериале «Мерфи Браун» — победа.
 1991 — Прайм-тайм премия «Эмми» в категории «Лучший приглашённый актёр в комедийном сериале» за роль в сериале «Мёрфи Браун» — победа.
 1992 — Прайм-тайм премия «Эмми» в категории «Лучший актёр второго плана в комедийном сериале» за роль в сериале «Мёрфи Браун» — номинация.

Избранная фильмография

Широкий экран 
  — Каннибалы-гуманоиды из подземелий / C.H.U.D. — полицейский в кафе
  — Орлы юриспруденции / Legal Eagles — официант в ресторане
  — Разговор начистоту / Straight Talk — Цим Циммерман
  — Опус мистера Холланда / Mr. Holland’s Opus — Билл Мейстер
  —  / A Smile Like Yours — Стив Гаррис
  —  / The Big Tease — Тони Болеро (в титрах не указан)
  — Стрекоза / Dragonfly — Хэл
 2002 — Санта-Клаус 2 / The Santa Clause 2 — Пасхальный заяц
  — Санта-Клаус 3 / The Santa Clause 3: The Escape Clause — Пасхальный заяц
  — Временно беременна / Labor Pains — Гарт

Телевидение 
 —1981 — Морк и Минди / Mork & Mindy — Ремо да Винчи (в 20 эпизодах)
 —1989 — Весёлая компания / Cheers — Эдди ле Бек (в 9 эпизодах)
 —1992, 1996, 1998 — Мерфи Браун / Murphy Brown — Джерри Голд (в 9 эпизодах)
  —  / Miracle Landing — Эд Мейер, старший наблюдатель аэродромной башни Мауи
 1990—1991 —  / Married People — Расселл Мейерс (в 18 эпизодах)
 —1995 —  / Love & War — Джек Штейн (в 67 эпизодах)
  —  / Killing Mr. Griffin — Джон Гриффин, учитель английского языка
  —  / My Date with the President’s Daughter — Чарльз Флетчер

Озвучивание мультфильмов 
 —1999 — Геркулес / Hercules — Арес (в 6 эпизодах)
  — Геркулес: Как стать героем / Hercules: Zero to Hero — Арес
  —  / Teacher’s Pet — Бэрри Энджер
 , 2010 — Американский папаша! / American Dad! — Бретт Моррис (в 2 эпизодах)

Примечания

Ссылки 
 Джей Томас на сайте tv.com
 Биография актёра на сайте netglimse.com
 10 вопросов Джею Томасу на сайте ''sportshollywood.com

Выпускники Джексонвиллского университета
Киноактёры США
Умершие от рака